Le terme Ligue nationaliste peut désigner :
 Ligue nationaliste canadienne, une organisation nationaliste et anti-impérialiste au Québec (Canada) au début du  ;
 Ligue nationaliste, un terme utilisé en France pour désigner de multiples organisations politiques qui, dans les années 1920-1930, défendaient des idées nationalistes, hostiles à la république parlementaire.